Académie d'Amiens peut désigner :
 Académie des sciences, des lettres et des arts d'Amiens, société savante fondée en 1746 ;
 Académie d'Amiens, circonscription éducative française.